Domenico Volpati (1951) – ex calciatore italiano
 Umberto Volpati (1943-2017) – calciatore italiano